Сент-Андео́ль-де-Клергемо́р, Сент-Андеоль-де-Клерґемор () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 80 км на північ від Монпельє, 45 км на південний схід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Сент-Андеоль-де-Клергемор і Сен-Фрезаль-де-Ванталон було об'єднано в новий муніципалітет Ванталон-ан-Севенн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Андеоль-де-Клергемор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лозер